

Edifici
 Fortezza di Palamede – sito archeologico in Nauplio, città greca

Editoria
 Le Palamède – rivista francese di scacchi

Mitologia e leggende
 Palamede – eroe del ciclo arturiano
 Palamede – eroe della mitologia greca

Teatro
 Palamede – tragedia perduta di Eschilo
 Palamede – tragedia perduta di Euripide

Pagine correlate 
 Palamedes